Veli-Pekka Ketola, finski hokejist in hokejski trener, * 28. marec 1948, Pori, Finska.

Ketola v finski ligi večino kariere igral za klub Ässät Pori, skupno deset sezon, pred tem štiri sezone tudi za Karhut Pori, po eno sezono pa še za kluba Jokerit Helsinki in KalPa Kuopio. Osvojil je tri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1964/65 s klubom Karhut Pori ter 1970/71 in 1977/78 s klubom Ässät Pori. V sezoni 1978/79 je bil najboljši po točkah in podajah v finski ligi. V ligi WHA je igral za kluba Winnipeg Jets in Calgary Cowboys, eno sezono pa tudi za klub Colorado Rockies v ligi NHL. Med letoma 1993 in 1997 je bil glavni trener v klubu Ässät Pori.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil peto mesto, in šestih svetovnih prvenstvih.

Leta 1990 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ässät Pori so upokojili njegov dres s številko 13.

Statistika kariere

|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 63/64
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 65/66
|
| 19
| 8
| 3
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 66/67
|
| 20
| 15
| 10
| 25
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 67/68
|
| 20
| 12
| 13
| 25
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 68/69
|
| 20
| 15
| 9
| 24
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 69/70
|
| 22
| 25
| 12
| 37
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 70/71
|
| 31
| 25
| 17
| 42
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 71/72
|
| 32
| 16
| 14
| 30
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 25
| 16
| 41
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 73/74
|
| 35
| 23
| 21
| 44
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 74
| 23
| 28
| 51
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 80
| 32
| 36
| 68
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 64
| 25
| 29
| 54
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Cowboys
| WHA
| 76/77
|
| 17
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 27
| 29
| 56
|
| 59
|
| 9
| 10
| 10
| 20
|
| 22
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 23
| 49
| 72
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 22
| 38
| 60
|
| 61
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 40
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 23
| 39
| 62
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Rockies
| NHL
| 81/82
|
| 44
| 9
| 5
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. liga
| 82/83
|
| 6
| 4
| 8
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 761
| bgcolor="#7FFF00" | 386
| bgcolor="#7FFF00" | 403
| bgcolor="#7FFF00" | 789
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 740
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karhut Pori
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Calgary Cowboys
Hokejisti Colorado Rockies
Hokejisti KalPa Kuopio
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami
Trenerji Ässät Pori